

Personaggi 
 Blinky – personaggio della serie di videogiochi Pac-Man
 Blinky – personaggio dei fumetti DC Comics
 Blinky – personaggio della striscia a fumetti britannica The Dandy
 Blinky the Clown – clown interpretato da Russell Scott
 Occhione (Blinky) – pesce mutante con tre occhi della serie animata I Simpson

Altro 
 Blinky – cantautrice R&B e soul statunitense
 Blinky – film statunitense del 1923 diretto da Edward Sedgwick

Pagine correlate 
 Blink